Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 inleddes den 22 juni och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna (16 totalt) kvalificerade sig till åttondelsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 7 juli.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Tyskland mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=GER-NGA
|nr       = 38
|bild     = GER-NGA (women) 2019-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Alexandra Popp Sara Däbritz Lea Schüller 
|mål2     = 
|arena    = Stade des Alpes
|spelplats= Grenoble
|publik   = 17988
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Australien

{{Resultat med trupp|id=NOR-AUS
|nr       = 37
|bild     = NOR-AUS (women) 2019-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Isabell Herlovsen 
|mål2     =  Elise Kellond-Knight
|straffresultat = 4 – 1
|straffar1= Caroline Graham Hansen Guro Reiten Maren Mjelde Ingrid Syrstad Engen 
|straffar2=  Sam Kerr Emily Gielnik Steph Catley
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 12229
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=ENG-CMR
|nr       = 39
|bild     = ENG-CMR (women) 2019-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Steph Houghton Ellen White Alex Greenwood 
|mål2     = 
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 20148
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2=
}}

Frankrike mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=FRA-BRA
|nr       = 40
|bild     = FRA-BRA (women) 2019-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Valérie Gauvin Amandine Henry 
|mål2     =  Thaisa
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 23965
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot USA

{{Resultat med trupp|id=ESP-USA
|nr       = 41
|bild     = ESP-USA (women) 2019-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Jennifer Hermoso 
|mål2     =  Megan Rapinoe
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 19633
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=SWE-CAN
|nr       = 42
|bild     = SWE-CAN (women) 2019-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Stina Blackstenius 
|mål2     = 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 38078
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Kina

{{Resultat med trupp|id=ITA-CHN
|nr       = 43
|bild     = ITA-CHN (women) 2019-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Valentina Giacinti Aurora Galli 
|mål2     = 
|arena    = Stade de la Mosson
|spelplats= Montpellier
|publik   = 17492
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Japan

{{Resultat med trupp|id=NED-JPN
|nr       = 44
|bild     = NED-JPN (women) 2019-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Lieke Martens 
|mål2     =  Yui Hasegawa
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 21076
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Norge mot England

{{Resultat med trupp|id=NOR-ENG
|nr       = 45
|bild     = NOR-ENG (women) 2019-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Jill Scott Ellen White Lucy Bronze
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 21111
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot USA

{{Resultat med trupp|id=FRA-USA
|nr       = 46
|bild     = FRA-USA (women) 2019-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Wendie Renard 
|mål2     =  Megan Rapinoe
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 45595
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=ITA-NED
|nr       = 47
|bild     = ITA-NED (women) 2019-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Vivianne Miedema Stefanie van der Gragt
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 22600
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=GER-SWE
|nr       = 48
|bild     = GER-SWE (women) 2019-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Lina Magull 
|mål2     =  Sofia Jakobsson Stina Blackstenius
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 25301
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

England mot USA

{{Resultat med trupp|id=ENG-USA
|nr       = 49
|bild     = ENG-USA (women) 2019-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Ellen White 
|mål2     =  Christen Press Alex Morgan
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Décines-Charpieu
|publik   = 53512
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=NED-SWE
|nr       = 50
|bild     = NED-SWE (women) 2019-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Jackie Groenen 
|mål2     = 
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Décines-Charpieu
|publik   = 48452
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=ENG-SWE
|nr       = 51
|bild     = ENG-SWE (women) 2019-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Fran Kirby 
|mål2     =  Kosovare Asllani Sofia Jakobsson
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 20316
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor 
 Fifa.com

Slutspel